Ел Команданте има више значења:

 Ел Команданте, Сан Херонимо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Команданте (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Команданте (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Команданте (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику